Янис Блумс (; родился 20 апреля 1982 года в Салдусе, Латвийская ССР, СССР) — латвийский профессиональный баскетболист.

Карьера

Клубная 
Блумс начинал профессиональную карьеру в «Броцены» (Латвия), а когда клуб прекратил существование, вместе с большинством игроков перешёл в «Сконто», который фактически стал преемником «Броцены». В 2003 году игрок подписал контракт с польским клубом «Анвил», где провёл один сезон, а затем вернулся в Латвию, где играл за «Вентспилс» и дважды становился чемпионом Латвии (2005, 2006). После двух лет в «Вентспилсе» Блумс перешёл в литовский «Летувос Ритас». С новым клубом стал победителем розыгрыша Балтийской баскетбольной лиги в сезоне 2006-07.

В 2007 году принял предложение из Италии и отыграл сезон в «Наполи».

Летом 2008 года подписал двухлетний контракт с испанской командой «Бильбао». В 2011 году с «Бильбао» стал серебряным призёром чемпионата Испании по баскетболу, при этом принял участие во всех матчах сезона 2010-11.

Летом 2012 года подписал однолетний контракт с клубом «Астана». По его словам, это был самый выгодный контракт в его жизни.

1 октября 2014 года подписал контракт с греческим «Панатинаикосом».

Международная 
Начал привлекаться в сборную с юношеского возраста, принимал участие в чемпионате мира по баскетболу 1999 года для игроков не старше 19 лет. Команда заняла девятое место, а игрок набирал в среднем 7 очков за игру. Дебютировал в первой сборной Латвии в 2002 году. Выступал за сборную Латвии на чемпионатах Европы 2005, 2005, 2007, 2009 и 2011 годов.

Достижения 
  Чемпион Балтийской баскетбольной лиги: 2006/2007
  Чемпион Латвии (4): 2004/2005, 2005/2006, 2016/2017, 2019/2020
  Чемпион Казахстана: 2013/2014
  Обладатель Кубка Греции: 2014/2015

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока в чемпионате Испании
 Профиль игрока на сайте Евролиги

Баскетболисты Латвии
Игроки БК «Броцены»
Игроки БК «Ритас»
Игроки БК «Анвил»
Игроки БК «Вентспилс»
Игроки БК «Астана»
Игроки БК «Панатинаикос»
Игроки БК «Наполи»
Игроки БК «Бильбао»
Игроки БК «Феличе Скандоне»
Игроки БК ВЭФ
Игроки БК «Сарагоса»
Игроки БК «Парма»
Игроки БК «Реджана»
Игроки сборной Латвии по баскетболу